Youngstown kan syfta på:

Youngstown – en stad i Ohio i USA
Youngstown (musikgrupp) – ett amerikanskt pojkband aktivt 1998-2005
Youngstown (låt av Bruce Springsteen) – en låt av Bruce Springsteen från 1995 på albumet The Ghost of Tom Joad
Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer – ett fall i USA:s högsta domstol från 1952

Geografi

Kanada 

 Youngstown, Alberta, ort,

USA 

 Youngstown (ort i USA, Florida), Bay County, 
 Youngstown, New York, ort, Niagara County, 
 Youngstown, Ohio Mahoning County, 
 Youngstown, Pennsylvania, ort, Westmoreland County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar